Маргари́та Викторовна Анаста́сьева (10 января 1925, Москва — 16 апреля 2022, там же) — советская и российская актриса театра и кино, писательница.

Заслуженная артистка РСФСР. Автор книги о своих предках. Внучка Феликса Михайловича Блуменфельда.

Биография 
Маргарита Викторовна Анастасьева родилась 10 января 1925 года в городе Москве.

В 1947 году окончила школу-студию МХАТ в составе первого выпуска. После окончании школы-студии МХАТ пришла работать во МХАТ СССР имени Горького, где прослужила вплоть до 1985 года.

В 1988 году приняла участие в мероприятиях, посвящённых 125-летию своего деда — известного композитора Ф. М. Блуменфельда.

В 2002 году вышла её книга «Век любви и печали», рассказывающая о знаменитом роде Блуменфельдов-Анастасьевых, потомком которого является актриса.

Анастасьева играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Кремлёвские куранты», «Мещане» и других. На протяжении 30 лет играла роль Души света в спектакле «Синяя птица».

Скончалась 16 апреля 2022 года на 98-м году жизни в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем.

Семья 
Дед — Блуменфельд, Феликс Михайлович (1863—1931), российский и советский пианист, композитор и музыкальный педагог.

Отец — Виктор Феликсович Анастасьев (Блуменфельд) (1888—1939).

Мать — Анна Робертовна Анастасьева (урожд. Грегер) (1897—1986).

Муж — Давыдов, Владлен Семёнович (1924—2012), народный артист РСФСР, актёр МХАТа.

Сын — Давыдов, Андрей Владленович (род. 2 июля 1951), заслуженный артист России, актёр МХТ имени Чехова.

Внуки — Любовь Андреевна и Феликс Адреевич.

Супруга- Грошева Марина Александровна, музыкант.

Фильмография 
  — Испытание верности — Ирина
  — Четверо — Алла Сергеевна, учёный-вирусолог-иммунолог
  — Кремлёвские куранты (телеспектакль) — Маша, дочь Забелиных
  — Провинциалка (фильм-спектакль) — Дарья Ивановна
  — Крепыш — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Международного объединённого биографического центра
 Маргарита Давыдова (Анастасьева) на сайте Музей «Род Кази в истории России»

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Долгожительницы России
Похороненные на Ваганьковском кладбище